

Patronyme 

 Jean-Nicolas Bassenge (1758-1811), un révolutionnaire liégeois, puis français.

Toponymes 

 Bassenge, une commune francophone de Belgique dans la province de Liège ;
 Bassenge I, une localité du Cameroun, située dans l'arrondissement de Bamusso ;
 Bassenge II, une localité du Cameroun, située dans l'arrondissement de Bamusso ;
 Bassenge III, une localité du Cameroun, située dans l'arrondissement de Bamusso ;

Voir aussi 
 Bassenges, une station de métro de la ligne M1 du métro de Lausanne.
 Bassenges, un hameau de la communauté d'Écublens dans le canton de Vaud (Suisse).